Pușcașu bezeichnet

 Ionel Pușcașu (* 1985), rumänischer Ringer
 Vasile Pușcașu (* 1956), rumänischer Ringer
 Pușcașu (Mehedinți), ein Dorf in Rumänien